Ammios muricata är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Ammios muricata ingår i släktet Ammios och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
muricata